Haven ist der Name von Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Haven (Iowa)
 Haven (Kansas)
 Haven (Maine)
 Haven (New York)
 Haven (Wisconsin), im Sheboygan County
 Haven Beach (New Jersey)
 Haven Heights (Virginia)
 Haven Park (Ohio)
 Haven View (Ohio)

Haven bezeichnet auch:

 Haven (Album), Album der Band Dark Tranquillity
 Haven (Kristin-Berardi-Album), Jazzalbum des Trios  Berardi/Foran/Karlen (2020)
 Haven (Band), Rockband aus Manchester
 Haven (Fernsehserie), von 2010 bis 2015 produzierte kanadische Fernsehserie des Senders Syfy
 Haven (2001), Film von John Gray aus dem Jahr 2001
 Haven (2004), Film von Frank E. Flowers aus dem Jahr 2004
 Haven (Rothaargebirge) (), Erhebung bei Wulmeringhausen im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Haven (Schiff), 1991 gesunkener Öltanker
 Haven Hill, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Haven Mountain, Berg im Australischen Antarktis-Territorium

Haven ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Haven (* 1954), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Brooke Haven (* 1979), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Edwin De Haven (1816–1865), US-amerikanischer Polarforscher und Seefahrer
 James Haven (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Lambert van Haven (1630–1695), dänischer Maler und Architekt, Generalbaumeister von König Christian V.
 Lee Haven Jones (* 1976), walisischer Filmschauspieler und Filmregisseur
 Mogens von Haven (1917–1999), dänischer Fotojournalist
 Nathaniel Appleton Haven (1762–1831), US-amerikanischer Politiker
 Peder von Haven (1715–1757), dänischer Theologe und Russlandreisender
 Solomon G. Haven (1810–1861), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Hafen (Begriffsklärung)
 Haven Township
 Belle Haven
 New Haven
 North Haven
 De Haven
 DeHaven
 Rest Haven
 Heaven